Manetti ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Manetti (1609–1663), italienischer Maler
 Gabriel Manetti (* 1983), brasilianischer Schauspieler
 Giannozzo Manetti (1396–1459), italienischer Philologe und Politiker
 Giuseppe Manetti (1761–1817), italienischer Architekt und Botaniker
 Larry Manetti (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Marco Manetti (* 1968), italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Pierre Manetti (* 1993), französischer Jazzgitarrist
 Richard Manetti (* 1986), französischer Jazzgitarrist
 Rutilio Manetti (1571–1639), italienischer Maler
Saverio Manetti (1723–1784), italienischer Arzt, Botaniker und Ornithologe
 Stefano Manetti (* 1959), italienischer Geistlicher, Bischof von Fiesole
 Teresa Manetti (1846–1910), italienische Ordensgründerin